Mikumi ist eine Stadt in Tansania im Distrikt Kilosa in der Region Morogoro. Bei der Volkszählung 2012 hatte die Stadt 19.977 Einwohner.

Geografie

Lage 
Mikumi ist ein Wahlbezirk (Ward) rund 300 Kilometer westlich von Daressalam und 110 Kilometer südwestlich der Regionshauptstadt Morogoro. Sie liegt am östlichen Abhang der Rubeho-Berge in einer Höhe von 550 Metern über dem Meer. Das nordöstlich anschließende Tal gehört zum Einzugsgebiet des Flusses Wami.

Klima 
Das Klima in Mikumi ist tropisch. Die Niederschläge fallen überwiegend in den Sommermonaten von Dezember bis April, die Monate Juni bis September sind trocken. Die Durchschnittstemperatur liegt bei 23 Grad Celsius. Am wärmsten ist es im Januar mit durchschnittlich 25 Grad, am kühlsten im Juli mit 20,5 Grad.

Wirtschaft und Infrastruktur

Verkehr 
 Eisenbahn: Mikumi hat einen Bahnhof an der in den Jahren 1958 bis 1963 erbauten Verbindungsbahn zwischen der Zentralbahn und der Tanzania–Zambia Railway. Diese „Mikumi-Line“ führt von Kilosa im Norden über die Mkata-Ebene nach Kidatu.
 Straße: Mikumi liegt an der Straße von Daressalaam über Iringa nach Sambia und Malawi. Diese Nationalstraße ist asphaltiert und wird in Mikumi von der Straße Kilosa-Ifakara gekreuzt.

Nationalpark 
Die Stadt Mikumi liegt an der westlichen Grenze des Mikumi-Nationalparks. Dieser 3230 Quadratkilometer große Nationalpark ist Lebensraum großer Elefantenherden, von Büffeln, Impalas, Giraffen, Zebras, Löwen sowie von 440 Vogelarten.

Einzelnachweise 

Ort in Tansania
Morogoro (Region)
Ort in Afrika